Нина Аасмяэ (, ; 16 мая 1947, Дегилёвка) — российский и эстонский учёный-лингвист, доктор филологических наук (2006), профессор. Преподавательница Тартуского университета.

Биография 
Нина Павловна родилась 16 мая 1947 года в деревне Дегилёвка Большеберезниковского района Мордовии. 

В 1954—1965 годах обучалась в общеобразовательной школе Саранска, 1965—1970 годах в МГУ им. Н. П. Огарёва, в 1972—1974 годах — в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена; в 1976—1980 годах обучается в аспирантуре Тартуского университета, а в 2004—2006 годах в докторантуре. 

Область научных интересов — фонология и морфология эрзянского языка, для которого она также сделала учебный курс. Живёт и трудится в Тарту.

Научная деятельность

Публикации

2002 
 Aasmäe, Niina (2002). Ersa kirjaviisi küsimustest. Väikeste keelte kontaktid: konvõrents Pühäjärvel, 15.-17. märdikuu 2001. _EditorsAbbr Karl Pajusalu; Jan Rahman. Võru: Võro Instituut, 111−114.
 Aasmäe, Niina (2002). Palatalization in Erzian: the issue of graphic coding. Emakeel ja teised keeled, III: 19.-20. novembril 2001 toimunud rahvusvahelise konverentsi ettekanded. _EditorsAbbr Liina Lindström; Oksana Palikova. Tartu: University of Tartu, 7−9.
 Aasmäe, Niina (2002). Le tendenze dell’uso di pronomi personali di terza persona in italiano. Võõrkeeleõpe muutuvas maailmas (5−9).. Tartu: University of Tartu.

2003 
 Lehiste, I.; Aasmäe, N.; Meister, E.; Pajusalu, K.; Teras, P.; Viitso, T.-R. (2003). Erzya Prosody. Helsinki: Suomalais-Ugrilaisen Seura.

2005 
 Aasmäe, N. (2005). Effects of word structure upon the temporal relationship between stressed and unstressed syllable nuclei in Ersa Mordvin. In: Klesment, P. (_EditorsAbbr). Foneetika, grammatika ja leksika (5−17).. Tartu: Tartu Ülikool. (Fenno-Ugristica; 27).
 Aasmäe, N., Ross, J. (2005). Temporal relations between stressed and unstressed syllable nuclei in di- and trisyllabic words in Ersa Mordvin. In: Klesment, P. (_EditorsAbbr). Foneetika, grammatika ja leksika (18−26).. Tartu: Tartu Ülikool. (Fenno-Ugristica; 27).
 Aasmäe, N.; Teras, P. (2005). Finno-Volgaic Prosody: the Case of Erza. In: Frenandez-Vest, J. (_EditorsAbbr). Uralic Languages Today (159−178).. Paris: Honoré Champion. (Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences historiques et philologiques; 340).
 Aasmäe, N.; Ross, J. (2005). How Free is Alternating Stress in Erzya? Linguistica Uralica, 2, 134−143.
 Aasmäe, N. (2005). Duration Variability in Erzya: Stressed and Unstressed Syllable Nuclei in Idiolects. Linguistica Uralica, 4, 264−278.

2006 
 Aasmäe, N. (2006). Rõhk ja kestus ersa keeles. Tartu Ülikooli doktorite promoveerimine (39−40).. Tartu Ülikool.
 Aasmäe, N. (2006). Stress and quantity in Erzya. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu Ülikool: Tartu University Press.
 Aasmäe, N. (2006). Sources of Variability in the Duration of Stressed and Unstressed Syllable Nuclei in Erzya: Inter-Idiolect Data of Spontaneous Speech. Linguistica Uralica, 2, 81−93.

2007 
 Aasmäe, N.; Ross, J. (2007). The phonetics-phonology interface of Erzya stress: Morphological conditioning of vowel reduction. Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences: Saarbrücken, 6-10 August 2007. 1213−1216.
 Aasmäe, N. (2007). Rhythm related effects in Erzya. Linguistica Uralica, XLIII (4), 268−282.

2008 
 Aasmäe, N. (2008). O variativnosti prosodii v erzjanskom jazike. Materiali XXXVII meždunarodnoj filologičeskoj konferencii, Vipusk 11: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennij universitet, fakuljtet filologii i iskusstv, XXXVII Meždunarodnaja filologičeskaja konferencija; Sankt-Peterburg; 11-15.03.2008. _EditorsAbbr Kolpakova, N. N. Sankt-Peterburg, 3−7. (Uralistika).
 Aasmäe, N.; Ross, J. (2008). Where is the syllable boundary in Erzya-Mordvin? Fonetika. Materialy sekcii XXXVII mezhdunarodnoj filologicheskoj konferencii, 11-15 marta 2008, Sankt-Peterburg. _EditorsAbbr N.D. Svetozarova. Sankt-Peterburg: Fakul’tet filologii i iskusstv Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 3−10.

2009 
 Aasmäe, N. (2009). Duration-dependent undershoot and phonological vowel reduction in Erzya. The sound and aspects of its research: methodology and practice: The sound and aspects of its research: methodology and practice, Vilnius, 2007. _EditorsAbbr Meiliunaite, V.; Leskauskaite, A. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 17−33.

2010 
 Aasmäe, N.; Pajusalu, K.; Zirnask, T. (2010). Variability of vowel durations in Erzya and Moksha. Congressus XI Internationalis Fenno-ugristarum, II: 11th International Congress for Fenno-Ugric Studies; Piliscsaba, Hungary; 9.-14.08.2010. _EditorsAbbr Csu´cs, S.; Falk, N.; Püspök, V.; Tóth, V.; Zaicz, G. Piliscsaba: Reguly Tarsasag, 15. (Summaria acroasium in sectionibus).
 Aasmäe, N.; Ross, J. (2010). The Meter of Erzya Folk Poetry and its Relationship with the Language Prosody. Congressus XI Internationalis Fenno-ugristarum, II, 15.

2011 
 Aasmäe, N.; Pajusalu, K.; Zirnask, T. (2011). Variability of vowel durations in Erzya and Moksha. Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum, Piliscsaba 2010, IV. Piliscsaba: Reguly Társaság, 9−17.
 Aasmäe, N. (2011). Review on a PhD Dissertation: Rueter, J. Adnominal Person in the Morphological System of Erzya in MSFOu 261, Helsinki, 2010. Linguistica Uralica, 47 (1), 64−66.

2012 
 Aasmäe, Niina; Pajusalu, Karl; Salveste, Nele; Zirnask, Tatiana (2012). Quantity in Moksha-Mordvin. XXVII Fonetiikan päivät 2012 — Phonetics Symposium 2012, February 17-18, 2012, Tallinn, Estonia: Proceedings (6-11): XXVII Fonetiikan päivät 2012 — Phonetics Symposium 2012, February 17-18, 2012, Tallinn, Estonia. _EditorsAbbr Meister, Einar. Tallinn: TUT Press, 1−5.
 Aasmäe, Niina (2012). Kortatano erz´aks. Tartu: Trükk Bookmill.
 (2012). Ersa keel I, web-i põhine kursus.
 Aasmäe, N. (2012). Quantity in Moksha-Mordvin. Linguistica Uralica, 2, 99−110.

2014 
 Aasmäe, Niina (2014). An Introductory Course of the Erzya Language.

2015 
 Aasmäe, Niina (2015). Eksonüümi mordva ei leia ersa ega mokša keelest. Sirp. Eesti Kultuurileht, 8.
 Aasmäe, Niina; Pajusalu, Karl; Kabayeva, Nadezhda (2015). Geminates in the Mordvin languages. In: Mantila, H.;Sivonen, J.; Brunni, S.; Leinonen, K.; Palviainen, S. (_EditorsAbbr). Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts (21−21).Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015. Oulu: University of Oulu.
 Hamari, Arja; Aasmäe, Niina (2015). Negation in Erzya. In: Anne Tamm, Beata Wagner-Nagy, Matti Miestamo (_EditorsAbbr). Negation in Uralic Languages (293−323). Amsterdam: Benjamins.
 Aasmäe, Niina (2015). Kortatano erzjaks. Pogovorim po-erzjanski. 8, 1−136.
 Aasmäe, Niina (2015). The observations of Heikki Paasonen concerning word stress in Erzya and Moksha. In: Ajanki Rigina (_EditorsAbbr). Journal de la Socie’te' Finno-Ougrienne (9−23). Helsinki: Socie’te' Finno-Ougrienne.

2016 
 Aasmäe, Niina; Pajusalu, Karl; Kabayeva, Nadezhda (2016). Gemination in the Mordvin Languages. Linguistica Uralica, LII (2), 81−92.10.3176/lu.2016.2.01.

Книги 
 Аасмяэ, Нина. Кортатано эрзякс [Võrguteavik] = Поговорим по-эрзянски / Нина Аасмяэ; перевод: Денис Тептюк, Тони Келлер; редактор: Тыну Сейлентхал, редакция: Нина Аасмяэ. — Tartu : Tartu Ülikool, 2015. — (Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse üllitised ; 8). ISBN 9789985409046

Ссылки 
  КОРТАТАНО ЭРЗЯКС. ПОГОВОРИМ ПО-ЭРЗЯНСКИ. pdf

Примечания 

Преподаватели Тартуского университета
Лингвисты Эстонии
Эрзянский язык
Исследователи мордовских языков